

Hasonló nevűek 
 Kováts Vera –  énekesnő, színésznő
 Vitkayné Kovács Vera –  újvidéki magánénekes, zenepedagógus